Die nachfolgende Tabelle enthält eine Teilliste der Asteroidenübersicht. Die vor dem Namen in Klammern angegebenen Ziffern geben die Reihenfolge ihrer endgültigen Katalogisierung an, dienen als Identifikationsnummer und gelten als Bestandteil des Namens.

Legende

Asteroiden Nummer 1001 bis 1500 

|}

01001

an:Lista d'asteroides/1001–1100
ast:Llista d'asteroides/1001–1100
ca:Llista d'asteroides/1001–1100
cs:Seznam planetek 1001-1250
en:List of minor planets/1001–1100
eo:Listo de asteroidoj (1–1000)
eu:Asteroideen zerrenda (1001-1100)
hy:Աստերոիդների ցանկ (1001-1100)
no:Liste over nummererte småplaneter/1001–1100
ro:Lista planetelor minore/1001–1100
ru:Список астероидов (1001—1100)
sk:Zoznam planétok 1001 – 1250
sl:Seznam asteroidov (1001-1250)
tl:Talaan ng mga planetang hindi pangunahin/1001–1100
vi:Danh sách các tiểu hành tinh/1001–1100
zh:小行星列表/1001-2000